Itapura kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapura (ort), São Paulo, 
 Itapura (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar